Лезардріє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на захід від Парижа, 130 км на північний захід від Ренна, 40 км на північний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 737 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1551,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Лезардріє 
 Лезардріє на сайті французького Національного інституту географії
 Лезардріє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Лезардріє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор